L'Open de France 2014 est un tournoi de badminton professionnel qui s'est déroulé du 21 au  au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris. Il s'agit du dixième tournoi Super Series de l'année sur le calendrier de la Fédération internationale de badminton.

Palmarès

Simple Hommes

Têtes de série 

 Lee Chong Wei (forfait)
 Jan Ø. Jørgensen
 Kenichi Tago
 Tommy Sugiarto

 
 Wang Zhengming
 Hans-Kristian Vittinghus
 Hu Yun
 Viktor Axelsen

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Simple Dames

Têtes de série 

 Li Xuerui
 Wang Shixian
 Wang Yihan
 Ratchanok Intanon

 
 Saina Nehwal
 Carolina Marín (forfait)
 Tai Tzu-ying
 Pusarla Venkata Sindhu

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double hommes

Têtes de série 

 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
 Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
 Gideon Markus Fernaldi / Markis Kido

 
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Fu Haifeng / Zhang Nan
  Chai Biao / Hong Wei
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double Dames

Têtes de série 

 Bao Yixin / Tang Jinhua
 Christina Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
 Tian Qing / Zhao Yunlei

 
  Ma Jin / Tang Yuanting
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Luo Ying / Luo Yu

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double Mixte

Têtes de série 

 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Xu Chen / Ma Jin
 Tontowi Ahmad / Lilyana Natsir
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock

 
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Lu Kai / Huang Yaqiong
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan

Haut de Tableau

Bas de tableau

Tableau final

Références 

BWF Super Series
Compétition de badminton en France
Événement sportif à Paris
France, Open de
Sport à Paris en 2014
Sport en France en octobre 2014